Эль-Пеньон () — название населённых пунктов:

Доминиканская Республика
 Эль-Пеньон — город и муниципалитет в составе провинции Бараона.

Колумбия
 Эль-Пеньон — город и муниципалитет в составе департамента Боливар.
 Эль-Пеньон — город и муниципалитет в составе департамента Кундинамарка.
 Эль-Пеньон — город и муниципалитет в составе департамента Сантандер.